Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1994/95 zum 61. Mal ausgespielt. Die offizielle Bezeichnung lautete nach dem Bewerbssponsor der Austria-Tabak-Werke „ÖFB Memphis Cup“.

Pokalsieger wurde vor 15.000 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion der SK Rapid Wien durch einen 1:0 (1:0) Sieg über den DSV Leoben. Es war dies der 14. Cupsieg der Hütteldorfer. Titelverteidiger FK Austria Wien scheiterte im Viertelfinale am DSV Leoben.

Vorrunde 

Die Mannschaften der Bundesliga hatten in der Vorrunde ein Freilos.

|}

1. Runde 

|}
 Wiederholungsspiel, die ursprüngliche Begegnung am 9. September 1994 musste nach Flutlichtausfall in der 98. Spielminute beim Stand von 0:0 abgebrochen werden.

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1994/95 (abgerufen am 28. September 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1994/95 (abgerufen am 28. September 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1994/95 (abgerufen am 28. September 2016)

1994
Fußballsaison 1994/95